Remigio Morales Bermúdez (1836–1894) Peru elnöke 1890 és 1894 között, az azonos nevű ezredes édesapja
 Remigio Morales Bermúdez (?–?) perui katonatiszt, az azonos nevű elnök fia, s Francisco Morales Bermúdez perui elnök édesapja
 Remigio Morales Bermúdez Pedraglio (1947–) perui politikus, Francisco Morales Bermúdez elnök fia